Le Championnat de France de football Division 2 1991-1992 a vu la victoire des Girondins de Bordeaux.

Les 36 clubs participants

Classement final Groupe A 

 Victoire à 2 points
 À la suite de la liquidation judiciaire de Brest, l'équipe est exclue et tous les points et buts obtenus contre Brest sont annulés.
 L'US Orléans, suite à son dépôt de bilan en cours de saison (mars 1992), ne finit pas la saison.

Classement final Groupe B 

 Victoire à 2 points

Barrages 
 Match de Pré-barrages : RC Strasbourg - Le Mans UC 3-1, et Angers SCO -  FC Istres VN 1-1 (3 tab 2)
 Barrage : Angers SCO - RC Strasbourg 1-1 / 0-0 (1-1)
 Barrage D1-D2 : Stade rennais FC (D1) - RC Strasbourg (D2) 0-0 / 1-4 (1-4)
 Match des champions : Girondins de Bordeaux - US Valenciennes-Anzin 4-0 / 3-2 (7-2)

Tableau d'honneur 
 Montent en D1 : Girondins de Bordeaux, RC Strasbourg, US Valenciennes-Anzin
 Descendent en D2 : AS Cannes, AS Nancy-Lorraine, Stade rennais FC 
 Montent en D2 : FCO Charleville, US Créteil, FC Lorient, Chamois niortais FC, ASOA Valence
 Descendent en D3 : Stade Brestois 29, FC Grenoble Isère, AS Saint-Seurin, US Orléans, Olympique Saint-Quentin

Buteurs 

 

1991
Football en France en 1991
Football en France en 1992